Михаил Горшко́в:
 Горшков, Михаил (1923—2013) — нацистский преступник.
 Горшков, Михаил Константинович (род. 1950) — российский социолог, действительный член РАН.
 Горшков, Михаил Матвеевич (1913—1995) — директор подмосковного совхоза «Холмогорка».
 Горшков, Михаил Михайлович (1913—1994) — советский начальник УКГБ по Горьковской области.